Deleanu:

 Ioan Budai-Deleanu (n. 1760/1763, Csigmó (), Hunyad, Transilvania — d. 1820, Lemberg), scriitor, filolog
 Nicolae Deleanu (n. 1903 — d. 1970)
 Andrei Ion Deleanu (n. 1903 — d. 1980), traducător
 Liviu Deleanu (n. 1911, Iași — d. 1967, Chișinău), poet
 Horia Deleanu (n. 1919 — d. 1998), dramaturg, teatrolog și traducător
 Baca Deleanu (n. 1921 — d. 2005), scriitoare
 Aristide Deleanu (n. 1932), matematician
 Ion Deleanu (n. 1937 — d. 2014), jurist român
 Cristina Deleanu (n. 1940, Ploiești), actriță română de teatru și film
 Augustin Pax Deleanu (n. 1944, Măgurele, Ilfov), fotbalist român
 Doina Deleanu (n. 1954), actriță
 Andrei Deleanu (n. 1956, Timișoara), pianist român contemporan
 Irina Deleanu (n. 1975), gimnastă

Vezi și 
 Dealu (dezambiguizare)
 Deleni (dezambiguizare)
 Delureni (dezambiguizare)

Nume de familie românești